Виктор Викторович Крамаренко (27 октября 1959, Днепропетровск — 20 ноября 2013) — советский, российский писатель, поэт, .

Биография 
Окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова.

Член Союза писателей Крыма, Союза русских, украинских и белорусских писателей АРК. Член Президиума Московской городской организации Союза писателей России (2009—2013).

Скончался от продолжительной болезни лёгких.

Творчество 
Автор 16 книг прозы и поэзии. Печатался в журналах: «Огонёк», «Техника молодёжи», «Сельский календарь», «Клуб», «Молодёжная эстрада», «Брега Тавриды» (Симферополь), «Наша улица», «Лицейское и гимназическое образование» (ЛГО), «Поэзия», «Проза», «Московский вестник», «Российский колокол» и др.

Я со многим мирюсь теперь,
Не ломлюсь в закрытую дверь,
Барабанную дробь не стучу,
И всё больше на людях молчу.

То ли стар стал, то ли ленив,
Ухожу из игры в пассив -
Наблюдать, тихо зависть храня,
Как воюется им без меня.

Но когда остаюсь я один,
Исполином лечу из былин
На лихом величавом коне —
Необъятная сила во мне.

Избранные сочинения 
 
 
 
 
 Крамаренко В. В. Костер : [стихотворения]. — М. : Московская городская организация Союза писателей России, 2005. — 101 с.
 Крамаренко В. В. Красная Дора : повесть. — М. : Московская городская организация Союза писателей России, 2010. — 128 с.
 Крамаренко В. В. У Черного озера : рассказы. — М. : МГО СП России Новый ключ, 2009. — 160 с.

Примечания 

Выпускники Российского экономического университета имени Плеханова
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Русские поэты
Члены Союза писателей России